Okręty US Navy o nazwie USS "Herald":
 Pierwszy USS "Herald" został zakupiony przez US Navy w czerwcu 1798. Służył w Indiach Zachodnich. Sprzedany w 1801.
 Drugi USS "Herald" był okrętem żaglowym. Zakupiony we wrześniu 1861 i użyty w ramach Stone Fleet.
 Trzeci USS "Herald" (AM-101) był trałowcem typu Auk. Zwodowany w lipcu 1942 i przekazany Meksykowi w 1973.

Herald